Gerhard Willem Spitzen (Geert Teis Pzn), Gronings schrijver.
Theater Geert Teis te Stadskanaal.